Это общий список противников франшизы Super Mario.

Враги по списку встречаются в алфавитном порядке.

Бамс 
Бамс () — это большие каменные блоки, с вырезанным на них зубами и злым лицом. Впервые появляются в Super Mario Bros. 3, падают на персонажей, если под ними пройти. Бамсы также появились в других играх, включая серию Mario Kart и Super Mario Galaxy, как препятствия. В некоторых играх встречаются особые виды бамсов, например, в Super Mario World впервые появилась уменьшенная версия под названием «Бимс», выглядятщая почти как бамсы, но прыгают слева направо и наоборот. В Super Mario 3D Land появляются хвостатые Бамсы.

Боб-омб 
Боб-омбы () — живые бомбы с глазами, ногами и иногда откидным ключом на спине. Они являются рядовыми врагами, которые впервые появились в Super Mario Bros. 2. Их внешний вид, интеллект и статус по отношению к Марио сильно отличаются от игры к игре. Они обычно либо синие, либо черные, но некоторые варианты (как правило, мирные) розовые или красные. Перед взрывом обычно мигают красным цветом, иногда издавая звуковые сигналы.

Боузер 

Боузер () — основной антагонист серии игр Mario. Это большая огнедышащая черепаха, на спине у которой расположен мощный шипастый панцирь. Практически всегда он занят тем, что пытается украсть Принцессу Пич и жениться на ней, чтобы получить власть над Грибным королевством. В распоряжении Боузера огромное количество солдат и замков. Также известно, что у него есть дети. В новых играх серии у него всего один ребенок — Боузер-младший. Он очень часто прибегает к разнообразным магическим средствам, чтобы победить Марио, однако каждый раз ему это не удается. Тем не менее Боузер весьма упорен в своих замыслах, и даже собственная смерть его не остановила; в игре New Super Mario Bros. Марио сбрасывает его в лаву, тем самым оставляя от дракона лишь скелет, но с помощью чар ему удалось вернуться к жизни.

В игре New Super Mario Bros. Wii показывают всех Купалингов (Лемми, Ларри, Венди, Мортон, Игги...), а также Боузера-младшего.

Братец-молоток 
Братцы-молоты (s.) — это особый вид куп. Они носят шлемы для дополнительной защиты и стоят на задних лапах (в Super Mario World они летают на специальных платформах). Кроме этого, братцы-молоты безостановочно атакуют пространство перед собой, кидая молоты, топоры или бумеранги (в зависимости от вида), тем самым мешая игроку приблизиться и прыгнуть на них. А также есть особые братья, которые  при прыжке могут создать при посадке сильный импульс, что выведет Марио из строя на какой то промежуток времени. Это очень ловкие враги, и как и другие Купы, они преданны Боузеру. Однако в "Mario & Luigi: Superstar Saga" они временно перешли на сторону Марио (вслед за Боузером, вынужденным заключить перемирие) и высказывали к нему дружеское расположение.

Гумба 

 — злой гриб – придуманный для игровой серии Mario. Впервые появился в игре Super Mario Bros. Уничтожается обычным прыжком на него или огненным шаром. Имеется также вид гумбы под названием Парагумба (). Эти враги имеют крылышки на голове (похожие на уши), и движутся по волнообразной траектории в направлении игрока.
Из некоторых игр становится известно, что не все гумбы злые - в Paper Mario 64 существует целая деревня гумб, жители которой восхищаются Марио и его подвигами.

Купа-трупа 

Купы-трупы () — это черепахи, подчиняющиеся дракону Боузеру. Это вторые самые простейшие враги в игре. Купы бывают нескольких видов — зелёные и красные. У них красный или зелёный панцирь. Зеленые черепашки не отличаются большим умом, и дойдя до края пропасти, падают в неё, тогда как красные разворачиваются и идут обратно. Победить их можно огненным шаром, или прыгнув на них сверху. Когда Марио прыгает на купу, он прячется в панцирь, и чтобы убить врага, нужно прыгнуть ещё раз, после чего панцирь на большой скорости катится в сторону (если прыгнуть пока он катится, Купа остановится).Если же этого не сделать, то через некоторое время Купа вылезает из панциря и продолжает движение.
Существует разновидность этих врагов – летучие купы (англ. Koopa Paratroopas). Красные обычно парят над пропастями, и если на них прыгнуть, они лишатся крылышек и упадут прямо вниз, а зелёные прыгают.

Купа-чародей 
Купы-чародеи или маджикупы () — помощники Боузера, имеющие познания в магии и способные при её помощи строить ращные козни. Например, превращать блоки во врагов. Отличаются от других куп также тем, что носят большие очки, синий балахон и длинную шляпу, как у волшебника. Камек – самый главный из куп-чародеев, верный помощник Боузера. Камек обладает незаурядным умом и познаниями в магии, что в сочетании с его жестоким характером составляет опасную смесь. Имеет родственника.

Лакиту 

Лакиту () — это маленькие существа, сидящие на облаках и управляющие ими. Впервые появились в оригинальной игре Super Mario Bros. Лакиту обычно шпионят за теми, кто находится на земле, используя свое положение. Они могут сбрасывать вниз колючкиных (), либо иным образом мешать продвижению игрока по уровню. Если суметь прыгнуть на Лакиту сверху, он свалится с облака, и освобожденный "транспорт" можно будет на некоторое время или навсегда (в зависимости от игры) занять. В более поздних играх их чаще всего назначают оператором, снимающим игровой процесс. В игре Super Mario Odyssey утверждается, что Лакиту обожают рыбалку.

Поки 
Поки () —  живой кактус, состоящий из головы и 3-5 шарообразных частей. Для убийства Поки нужно уничтожить все части, включая голову, либо только голову. Кроме того, Поки полностью покрыты шипами, поэтому прыгать на них бесполезно (за исключением Super Mario Bros. 2). Уничтожить Поки можно с помощью огненного цветка, звезды неуязвимости, Йоши, а в Super Mario Bros. 2 – бросанием в другого врага, либо бросанием врага в Поки.

Скромняга 

Скромняга (англ. Shy Guy) - маленькое существо, одетое в балахон (обычно красный, но бывают и другие цвета) и маску с прорезями для глаз и рта. Впервые они появились в игре Super Mario Bros. 2. Изначально эта игра была переработанной версией игры Yume Koujou: Doki Doki Panic! для Famicom Disk System, поэтому все враги, появившиеся в ней, были оригинальными и не имели никакого отношения ко вселенной Марио до выхода европейской версии. Однако Скромняги, которых игрок на уровне встречает первыми, успешно попали в канон и в дальнейшем их появление состоялось в других играх серии. Одной из примечательных особенностей Скромняг является то, что доподлинно неизвестно, что скрывается под их маской. В игре Mario Power Tennis он случайно снимает её перед Луиджи, но в этот момент камера показывает его со спины, и его истинный облик так и остаётся нераскрытым.

Чип-чип 
Чип-чипы () — это рыбы, которые впервые появились в Super Mario Bros. на подводных уровнях. Они являются обычными рецидивирующими врагами во всей франшизе Марио. Встречаются в основном в воде, но могут выпрыгнуть из неё, как в Mario Super Sluggers. Встречаются различные разновидности разных цветов, в том числе жёлтого и зеленого. Наиболее распространенные, однако, красные с белым пятном на животе, желтым (первоначально белым) хвостовым плавником, похожим на могавк спинным и крыловидными плавниками. У них также есть голубые глаза и розовые губы. Чип-Чипы имеют плавники в форме крыльев и могут атаковать над поверхностью воды, выпрыгивая дугой, что, по видимому, вдохновляет летающих рыб, которые ведут себя аналогичным образом. Большинство Чип-Чипов, похоже, связаны с Боузером и купами, в то время как другие, вроде тех, что видны в Super Paper Mario, нет. Когда они в воде, они чрезвычайно пассивны, просто плавают вперёд или дугой, нанося ущерб Марио только при касании.

Противники Марио